Чемпіонат Угорщини з футболу 1991—1992 — 90-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Уйпешт взяв участь у Кубку володарів кубків 1992—1993 як переможець Кубку Угорщини 1991—1992.
2. Після закінчення сезону клуб Дьйор змінив назву на Раба.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1991—1992
Угорщина
Угорщина
1991 в угорському спорті
1992 в угорському спорті